Mögöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mögöl (Blackstads socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Mögöl (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Mögöl (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Mögöl (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Mögöl (Virserums socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Mögöl (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Mögöl (Björsäters socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Mögöl (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Mögölen (Blåviks socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Mögölen (Kättilstads socken, Östergötland, 644111-151223), sjö i Kinda kommun, 
Mögölen (Kättilstads socken, Östergötland, 644578-150453), sjö i Kinda kommun, 
Mögölen (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn